The Way (film), een film met Martin Sheen en geregisseerd door Emilio Estevez
The Way (Ariana Grande), een single van Ariana Grande uit 2013
The Way (Fastball), een single van Fastball uit 1998
The Way (Daniel Bedingfield), een single van Daniel Bedingfield uit 2005
The Way (Buzzcocks), een album van de punkband Buzzcocks